Europejski Komisarz ds. Handlu – członek Komisji Europejskiej. Obecnym komisarzem jest Valdis Dombrovskis.

Europejscy Komisarze